Alcove Lake bezeichnet mehrere

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Alcove Lake (Minnesota), im Cook County
 Alcove Lake (Montana), im Flathead County